Филя — многозначный термин:

 Филя — уменьшительная форма имён Амфилохий, Феофил, Филимон, Филипп, Филон и других.
Филя — имя пёсика из детских телепередач «Спокойной ночи, малыши!» и «С добрым утром, малыши!»
 «Филя» — издаваемый раз в два месяца детский познавательный журнал издательского дома «Весёлые картинки».
 Филя — так сокращённо называют Филиппа Киркорова.
 Филя — село в Магарамкентском районе Дагестане.
Филя — село в Магарамкентском районе Дагестане, упразднено в 1974 году.

См. также 
 Фили (значения)
 Филипок (значения)

Примечания